Imagine puede referirse a:

 Imagine (álbum), el segundo trabajo de estudio de John Lennon en solitario de 1971.
 Imagine (canción de John Lennon), tema que da título al anterior álbum.
 Imagine (documental), película dirigida por Steve Gebhardt, John Lennon y Yoko Ono de 1972.
 Imagine: John Lennon, documental de 1988 sobre el músico John Lennon.
 Imagine: John Lennon (álbum), banda sonora del documental.
 Imaginé, canción del grupo madrileño de heavy metal Hamlet.
 Imagine, canción de la cantante estadounidense Ariana Grande.